Czesław Mierzejewski (1896-1963) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, lekkoatleta
 Czesław Mierzejewski (1919-1977) – mechanik, konstruktor obrabiarek ciężkich i maszyn specjalnych.